Mužská čtyřhra Nature Valley International 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký bratrský pár Bob a Mike Bryanovi, jehož členové nestartovali společně. Bob Bryan se odhlásil pro zranění . Spoluhráčem Mikea Bryana se stal James Cerretani, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Scotta Claytona a Joea Salisburyho.

Vítězem se stal britský pár startující na divokou kartu Luke Bambridge a Jonny O'Mara, který ve finále zdolal krajanskou sourozeneckou dvojici Kena a Neala Skupských po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Oba 23letí šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérové tituly na okruhu ATP Tour, když odehráli debutové finále v této úrovni tenisu. Ani jeden z vítězů před turnajem nevyhrál zápas na túře ATP.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Mike Bryan /  James Cerretani (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nature Valley International 2018